Alfons Laridon, Belgisch politicus
 Eugeen Laridon, Belgisch geestelijke
 Hendrik Laridon, Belgisch politicus
 Lies Laridon, Belgisch politica
 Louise Laridon, Belgisch verpleegster
 Roland Laridon, Belgisch bestuurder